Жаклин де Бёй-Курсийон (;  — , Море-сюр-Луан) — графиня де Море, фаворитка короля Франции Генриха IV. Четвёртый ребёнок бретонского дворянина Клода де Бёй (), сеньора де Курсийон и Катрин де Монтеклер.

Юная фаворитка короля Генриха IV 
Отец Жаклин участвовал в завоевании престола Генрихом IV и его борьбе против Католической лиги. Родители Жаклин умерли когда ей было 8 лет, в 1596 году.

Жаклин было 16 лет, когда она начала появляться при королевском дворе и обратила на себя внимание Генриха IV. Королевский двор в то время перешёл от галантности к разврату, а король старался забыть свою прежнюю фаворитку, Генриетту д'Антраг. Совсем юная и не имевшая состояния, Жаклин потребовала от короля, перед тем как стать его фавориткой, найти ей жениха, принадлежащего к знатной семье. В качестве супруга король выбрал ей Филиппа де Арле де Шанваллона (), графа де Сези, о котором мемуарист Пьер де Л’Этуаль сказал: «хороший музыкант, играет на лютне, но ничего больше не умеет». Брачная церемония 16-летней Жаклин состоялась , в 6 часов утра, в деревушке Сен-Мор-де-Фоссе (сейчас пригород Парижа). Король достаточно сильно привязался к ней, невзирая на свои ночные похождения в Париже, чаще всего в компании своих фаворитов Роже де Бельгарда и Антуана де Роклора, в сопровождении камер-пажей, нёсших факелы, (в частности, юного Ракана) и, спустя год, в 1605 году, пожаловал ей титул графини де Море и содержание в размере 9000 ливров.

В период своих отношений с Генрихом IV,  Жаклин родила мальчика, получившего имя Антуан де Бурбон-Бёй. Маленький граф де Море был узаконен королевским патентом в январе 1608 года.

Спустя какое-то время, Жаклин, продолжая отношения с королём, стала любовницей Клода Лотарингского, герцога де Шеврёз, принца Жуанвиля. Генрих IV узнал об этом факте от своего министра Сюлли и сильно рассердился. Графиня де Море смогла успокоить короля, который, тем не менее, заставил Жуанвиля уехать в родную Лотарингию. Тот не смог перечить королю, несмотря на любовь к Жаклин. Из Лотарингии Жуанвиль вернулся только после смерти Генриха IV.

В то время как Генрих IV сделал вид, что поверил доводам Жаклин, она вступила в связь с другим дворянином. Все это охладило чувства короля к Жаклин и «обманутый» король немедля прекратил их отношения.

Второе замужество 
Спустя 7 лет после смерти Генриха IV, весной 1617 года, графиня Море вернулась в Париж и вышла замуж за Рене II дю Бек-Креспена, маркиза де Варда, сына Рене I и Элен д’О.
Теперь она была выгодной невестой: помимо графства Море у 29-летней Жаклин была рента в 14 000 ливров, назначенная ей Людовиком XIII в благодарность за услуги, оказанные его отцу.

В этом браке родилось 2 сына:
 Франсуа-Рене дю Бек-Креспен (ум. в Париже 03 сентября 1688 года), маркиз де Вард, граф де Море (был известен при дворе Людовика XIV; арестован за интриги и содержался в крепости Монпелье, затем прощён и возвращён ко двору)
 Антуан дю Бек-Креспен (погиб 13 августа 1658 года), граф де Море, генерал-лейтенант королевской армии, участвовал в осаде Гравлина в 1658 году, где был убит артиллерийским выстрелом; оставил внебрачного сына, шевалье де Море, который погиб в 1667 году при осаде Лилля.

Жаклин скончалась в первых числах октября 1651 года в возрасте 63 лет. Младший сын от второго брака, Антуан дю Бек, перевёз тело матери в Море-сюр-Луан, где она и была погребена в городской церкви.

Примечания

См. также 
 Список фавориток королей Франции

Жаклин
Фаворитки Генриха IV
Фрейлины французского королевского двора
Море-сюр-Луан